

Вонсоше — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Вонсоше — село в гміні Вечфня-Косьцельна Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Вонсоше — село в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства